Ха́лонен () — финская фамилия. Известные носители:

 Халонен, Йонас (род. 1995) — норвежский легкоатлет, специализирующийся в спринтерском беге.
 Халонен, Лилли Ивановна (1911—?) — депутат Верховного Совета СССР V созыва.
 Халонен, Пекка (1865—1933) — финский художник.
 Халонен, Тарья (род. 1943) — президент Финляндии в 2000—2012 гг.
 Халонен, Туйя (1926—2009) — финская киноактриса.
 Халонен, Эмиль (1875—1950) — финский скульптор.